Revolution är den svenska sektionen av Internationella Marxistiska Tendensen och ska inte förväxlas med Arbetarmakts ungdomsförbund  
Revolution.

Revolution står enligt dem själva för en fullständig samhällsomdaning, för att kapitalismens barbari ska ersättas med socialismen, som är arbetarklassens styre.   

De anser att samhället måste göra upp med hela det nuvarande systemet och den härskande klassens rikedomar genom att nationalisera de viktigaste delarna av ekonomin – bankerna, gruvorna och de stora monopolen – under arbetarnas demokratiska kontroll och styre, och driva dem enligt en samhällelig produktionsplan för att kunna använda samhällets resurser och modern teknologi för att avskaffa arbetslösheten och sänka arbetstiden..

Organisationen (IMT) har sektioner i över 30 länder runt om i världen.

Revolution hette tidigare Avanti. Tidigare hade Revolution varit aktiv i Vänsterpartiet innan de uteslöts september 2015 efter att suppleant Peter Möller i Vänsterpartiets partistyrelse blivit aktiv i organisationen. Uteslutningen medförde ett formellt förbud för medlemmar i Revolution att samtidigt inneha medlemskap i Vänsterpartiet eller Ung Vänster. Under valet 2018 förklarade Revolution sitt kritiska stöd till Vänsterpartiet: "I valet 2018 förespråkar Revolution en röst på Vänsterpartiet, som det enda riksdagspartiet som förespråkar verkliga förbättringar för arbetare. Men det räcker inte. Vi måste ta kamp för ett socialistiskt program och för en socialistisk revolution".

Verksamhet
Revolution ger ut tidningen Revolution, och driver bokförlaget Stormklockan som saluför marxistisk litteratur. De organiserar studenter under Marxistiska studenter på universiteten i bland annat Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. De har en liknade organisation för elever som heter Unga Marxister med möten i Göteborg, Lund och Stockholm. Tillsammans  deltar de på demonstrationer, strejker och har även organiserat demonstrationer med budskapet att sprida marxismens idéer. Revolution organiserar årliga studiehelger i hösten och ibland fler gånger om året med tal om marxistisk teori, historia och nyheter.

Politik och teori 

Revolution, som en del av den Internationella Marxistiska Tendensen (IMT) grundar sig på bidragen av Marx, Engels, Lenin, Trotskij och Ted Grant till marxistisk teori. Vikten av teori motiveras med att all "sammanhängande genomtänkt filosofisk ståndpunkt [...] oundgängligen [kommer] att återspegla de idéer och fördomar som härrör från det samhälle och den miljö de lever [i]". De anser att akademiska marxister som Slavoj Žižek och David Harvey bryter med marxismen och anpassar sig till borgerlig ideologi och särskilt då postmodernism.

Referenser

Externa länkar
 Revolutions webbplats
Revolutions bokförlag

Socialism i Sverige
Politiska organisationer i Sverige
Trotskism
Kommunistiska partier i Sverige
Kommunistiska ungdomsförbund
Kommunism i Sverige